Delirious kan syfta på:

Film
Delirious – film från 1991 med John Candy, se Yr i bollen
Delirious (film, 2006) – film från 2006, regisserad av Tom DiCillo med Steve Buscemi
Eddie Murphy Delirious – en inspelad stå-upp föreställning med Eddie Murphy

Musik
 Delirious? – en kristen rock/lovsångsgrupp från Littlehampton, Storbritannien
 Delirious (David Guetta låt) – en låt från 2007 av David Guetta från hans album Pop Life
 Delirious (album av Tornado Babie) – ett musikalbum från 1999 av rockgruppen Tornado Babies
 Delirious (låt av ZZ Top) – en låt från  1985 av ZZ Top på albumet Afterburner
 Delirious (musikalbum av Mazarine Street) – ett musikalbum från 2001 av Mazarine Street
 Delirious (sång) – en sång från  av Prince på albumet 1999
 Delirious (sång av Susanne Sundfør) – en sång från 2015 av Susanne Sundfør

Personer
 Delirious (wrestler) – artistnamn för fribrottaren William Hunter Johnston